Sant Julià de Lòria  az Andorrai Társhercegség egyik közössége. Székhelye Sant Julià de Lòria. Andorra la Vella, Escaldes-Engordany közösséggel, valamint Spanyolországgal határos.

Népessége

Érdekességek
Ennek a közösségnek a székhelyén működik az Andorrai Egyetem.

Hivatkozások 

 https://web.archive.org/web/20130430030103/http://www.citypopulation.de/Andorra_d.html

Andorra közösségei